return on sales (wskaźnik rentowności sprzedaży)
 reaktywne formy tlenu
 ReactOS
 Run of Site
 Robot Operating System